Back Pay – film del 1922 diretto da Frank Borzage
Back Pay – film del 1930 diretto da William A. Seiter (non accreditato)